Нахшон — еврейское имя.
 Нахшон — библейский персонаж, глава колена Иудина, сын Аминадава, сына Арама.
 Нахшон — кибуц в региональном совете Мате-Йехуда (Израиль).
 «Нахшон» — операция сил еврейского ишува в Палестине по прорыву арабской блокады Иерусалима в апреле 1948 года.